Фри́че () — фамилия. Известные носители:
 Фриче, Владимир Максимович (1870—1929) — советский литературовед-марксист и педагог.
 Фриче, Ганс (1900—1953) — нацистский пропагандист, радиоведущий.
 Фриче, Йоахим (род. 1951) — немецкий футболист, правый защитник.
 Фриче, Теодор — писатель.

См. также 
 Фрич
 Фритч